In 1959 werd het 45ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 8 maart tot 29 november. Fortaleza werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi

Play-off

Finale
Het is onduidelijk waarom Ferroviário de finale niet speelde.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
cear